Lyon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:
* Lyon Township (Hamilton County, Iowa)
 Lyon Township (Lyon County, Iowa)
 Lyon Township (Cherokee County, Kansas)
 Lyon Township (Cloud County, Kansas)
 Lyon Township (Decatur County, Kansas)
 Lyon Township (Dickinson County, Kansas)
 Lyon Township (Geary County, Kansas)
 Lyon Township (Oakland County, Michigan)
 Lyon Township (Roscommon County, Michigan)
 Lyon Township (Franklin County, Missouri)
 Lyon Township (Knox County, Missouri)
 Lyon Township (Lewis County, Missouri)
 Lyon Township (North Dakota)
 Lyon Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Lyons Township